Yours, Mine and Ours — filme estadunidense de 1968 dirigido por  Melville Shavelson 
Unfaithfully Yours ou Infielmente Tua — filme estadunidense de 1984 dirigido por Howard Zieff
I'm Yours — canção de Jason Mraz
Forever Yours — canção do álbum Century Child, da banda finlandesa Nightwish''
I Am... Yours — show de 2009 da cantora americana Beyoncé Knowles

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema